Николај Давиденко је други пут освојио турнир. У финалу је победио Марата Сафина резултатом 6-4, 5-7, 6-4.

Носиоци 

 ' Николај Давиденко (победник)
  Дмитриј Турсунов (прво коло)
  Михаил Јужни (прво коло)
  Фернандо Вердаско (прво коло)

<li> Филипо Воландри (прво коло)
<li> Жилијен Бенето (друго коло)
<li> Фабрис Санторо (полуфинале)
<li> Пол-Анри Матје (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 2006.